Euroceltes est un festival de musique créé en 2006 à Strasbourg.

Le festival est caractérisé par des concerts et des aubades donnés par des artistes et formations en différents lieux de la région. Des « joutes » entre formations musicales y sont également organisées, dans le cadre du concours des sonneurs « BAS Divroet », ainsi qu’une parade dans les rues de Strasbourg en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016. Un fest-noz réunit enfin des musiciens participants au festival.

Artistes ayant participé 
Susana Seivane
Fred Morrison
Bagad Avel Su
Kevrenn Orléans
Dalhousie Pipe Band Baselland
City of Baden-Baden Pipe and Drums
Strathclyde Police Pipe Band
Pipe and Drums of Geneva
Bagad de Lann-Bihoué
Bagad Ti Ar Vretoned
Bagad Sonerien An Enez
Bagad Dalc'h Mat
Baron et Anneix
Bagad Melen Ha Gwenn
Les Chum's
Bagad Kiz Avel
Caverhill Guardians Pipes & Drums
Bagad Bro Felger
 Highland Dragoons Pipe Band Strasbourg

Lien externe
 

Festival de musique à Strasbourg
Musique celtique
Europe à Strasbourg